Smetanova vyhlídka je název více míst:

 Smetanova vyhlídka u Třebsína – vyhlídka na vltavské meandry u vsi Třebsín, části obce Krňany v okrese Benešov
 Smetanova vyhlídka (Lomnice nad Popelkou) – kopec (601 m) a vyhlídka v části Černá města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily